Rivière Serpent kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Serpent (vattendrag i Kanada, lat 46,90, long -76,07), Québec, 
 Rivière Serpent (vattendrag i Kanada, lat 48,48, long -75,85), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar